Асрян — армянская фамилия. Известные носители:
 Асрян, Артуш Мовсесович (1988) — российский самбист;
 Асрян, Арусь Арутюновна (1904—1987) — армянская советская актриса. Народная артистка СССР;
 Асрян, Карен Араратович (1980—2008) — армянский шахматист, гроссмейстер.
Асрян Александр Рубенович(1950)-Колхозник села Новоблагодарное